Dammburg steht für:

 Dammburg (Alt Isenhagen)
 Dammburg (Wentorf)